ISIL ist eine Sigle, die steht für:

 den International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations, siehe Bibliothekssigel
 den Islamischen Staat im Irak und der Levante, siehe Islamischer Staat (Organisation)

Abkürzung